Brandenbourg est la signification de :
 L'état fédéral de Brandebourg en Allemagne ;
 La ville de Brandebourg-sur-la-Havel en l'état fédéral de Brandebourg ;
 Brandenbourg, une section de la commune luxembourgeoise de Tandel ; 
 Le village et le château de Brandenbourg (lux. Branebuerg, all. Brandenburg) en le grand-duché de Luxembourg, localité de la commune de Tandel ;
 La ruine du château de Brandenburg au fin nord du Forêt de Thuringe en Allemagne ;
 Le couvent (vieux château) de Brandenburg sur l'Iller en Bade-Wurtemberg en Allemagne ;
 Le château de Brandenburg, construit par les chevaliers teutoniques en Prusse-Orientale, aujourd'hui dans l'oblast de Kaliningrad.